Вагоне́тка:
 Вагонетка — открытый вагон малой вместимости, предназначенный для перевозки грузов, который перемещается по узкоколейным железнодорожным путям.
 Вагонетка () — откаточный сосуд, предназначенный для транспортирования грузов, людей, различного оборудования по рельсовым путям.
 Вагонетка — памятный знак к 60-летию начала блокады Ленинграда.

См. также 
 Проблема вагонетки — мысленный эксперимент в этике, впервые сформулированный в 1967 году английским философом Филиппой Фут.